Карбон Хил има више значења:
 Карбон Хил (Охајо)
 Карбон Хил (Алабама)
 Карбон Хил (Илиноис)